Jaroslav Drobný (1979) cseh labdarúgó
Jaroslav Drobný (1921–2001) cseh-egyiptomi teniszező, az International Tennis Hall of Fame tagja